Премію Локус за найкращий дебютний роман вручає американський журнал наукової фантастики і фентезі «Локус». Нагороди з 1981 року щорічно вручаються за дебютні романи, вперше опубліковані у попередньому календарному році.

Лауреати

1980-ті

1990-ті

2000-ні

2010-ті

2020-ті

Див. також 
 Премія Локус

Посилання 
 Переможці і номінанти премії Локус за найкращий дебютний роман

Локус
Локус
Премія «Локус»
Нагороди, засновані 1981
Дебютні фантастичні романи